De Grand Prix-wegrace van Italië 1998 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 17 mei 1998 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Italië